Арфаксад (, Арпахшад) — библейское мужское имя. Значение, по одним данным, неизвестно, по другим — означает «исцелитель», «избавитель»; также существует версия, что данное имя означает «сосед халдеев».

В Библии называются два его носителя:

 Арфаксад, сын Сима и отец Каинана (, ; ), один из предков Иисуса Христа ().
 Арфаксад, царь Мидии, побеждённый и убитый вавилонским царём НавуходоносоромII. Упомянут в Книге Иудифи (). Историкам это имя неизвестно.
Также название «Арфаксад» носит повесть П. М. Захарьина, русского писателя, популярного во второй половине XVIII века.

Источники 
 Арфаксад // Православная энциклопедия
 Арфаксад // Библейская энциклопедия архимандрита Никифора

Ссылки 

Библейские имена
Мужские имена
Страницы значений:Тёзки